Валерія Бруні-Тедескі (італ. Valeria Bruni Tedeschi; *16 листопада 1964(19641116), Турин) — італійсько-французька акторка, сценаристка та режисерка.
 Фондако-дей-Тедескі (італ. Fondaco dei Tedeschi, букв. «склад німців») — палаццо у Венеції
 Тулліо Тедескі (італ. Tullio Tedeschi, 15 липня 1910, Ізернія — 2 листопада 1987, Ізернія) — італійський військовик, учасник Другої світової війни.
 Карла Бруні Тедескі, Карла Бруні, Ка́рла Бру́ні Теде́скі (італ. Carla Bruni Tedeschi; *23 грудня 1967, Турин) — французька співачка італійського походження.